Peder Ståhl (né le ) est un joueur suédois de hockey sur glace qui a joué 3 ans dans l'Allsvenskan.

Biographie

Carrière en club 
Il joue trois ans et plus de 100 matchs avec le IF Troja-Ljungby puis sa carrière régresse jusqu'à aller en Division 2

Statistiques 

|-
| 1998-1999 || MODO U18 || J18 Allsvenskan || 22 || 7 || 9 || 16 || 30 || ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan=2| 1999-2000 || MODO U18 || J18 Allsvenskan || 14 || 6 || 7 || 13 || 14 || 8 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
|MODO U20 || SuperElit || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || MODO U20 || SuperElit || 21 || 11 || 4 || 15 || 4 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2001-2002 || MODO U20 || SuperElit || 37 || 13 || 16 || 29 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 42 || 2 || 3 || 5 || 20 || 10 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2003-2004 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 46 || 7 || 3 || 10 || 40 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2004-2005 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 42 || 2 || 4 || 6 || 35 || 10 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2005-2006 || Hässleholm HK || Division 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Värnamo GIK || Division 2 || 20 || 5 || 9 || 14 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Värnamo GIK || Division 2 || 22 || 8 || 4 || 12 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Värnamo GIK || Division 2 || 26 || 4 || 11 || 15 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Värnamo GIK || Division 2 || 30 || 11 || 23 || 34 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Värnamo GIK || Division 2 || 19 || 7 || 14 || 21 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Värnamo GIK || Division 2 || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || -

Références 

Naissance en décembre 1982
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby